Cet article présente une liste des communes du canton de Bâle-Campagne.

Liste 
En 2008, le canton de Bâle-Campagne compte 86 communes, réparties dans 5 districts.

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Canton de Bâle-Campagne
 Communes de Suisse
 Districts du canton de Bâle-Campagne

Bâle-Campagne